Sophies val kan syfta på:

 Sophies val (roman) – roman från 1979 av William Styron
 Sophies val (film) – film från 1982, baserad på romanen, i regi av Alan J. Pakula, med Meryl Streep i en av huvudrollerna